HMS Surprise o HMS Surprize, ha sido el nombre utilizado por un total de trece buques de la Royal Navy:

  fue un navío de línea de sexta clase con un porte de 24 botado en 1746 y vendido 1770.
  fue un navío de línea de sexta clase con un porte de 28 cañones botado en 1774 y vendido en 1783.
  fue una balandra armada con 18cañones, anteriormente norteamericana privada Bunker Hill, capturada en 1778 y vendida en 1783.
  fue un Cutter armado con 10 cañones adquirido en 1780 y vendido en 1786.
  fue un Cutter armado con 10 cañones adquirido en 1786 y vendido en 1792.
 , originalmente fue la corbeta francesa L'Unité (1793), capturada en 1796 por el  y reclasificado como navío de línea de sexta clase o fragata. Fue vendido en 1802.
  fue una goleta armada con 10 cañones, anteriormente mercante francesa Surprise. Fue capturada en 1799 por el  y vendida en 1800.
  fue una fragata de 38 cañones nombrada previamente Jacobs botada en 1812. fue convertida en pontón y utilizada como buque prisión desde 1822, y vendida en1837.
  fue una goleta armada con 2 cañones utilizada en los lagos canadienses. Fue previamente el , capturada en 1814 y listada en servicio hasta 1832.
  fue un cañonero de hélice y casco de madera de Vigilant, botado en 1856 y desguazado en 1866.
  fue un aviso botado en 1885. Fue renombrado HMS Alacrity en 1913 y fue vendido en 1919.
  fue un destructor de clae Yarrow Later M botado en 1916 y hundido en 1917.
  fue una fragata de clase Bay. Fue puesta en grada como HMS Loch Carron pero fue renombrada HMS Gerrans Bay en 1944 antes de su botadura en 1945. Fue renombrada HMS Surprise y utilizada como aviso después de un año, y fue desguazada en 1965.

HMS Surprise también puede rererise a:

 , una réplica de 1970 de la fragata del  de la Royal Navy HMS Rose, modificada para representar al HMS Surprise, en la película Master and Commander, que pertenece en la actualidad al museo marítimo de San Diego.

 , la tercera novela en la serie Aubrey-Maturin de Patrick O'Brian.

Véase también 

Nombres de buques británicos